«José Corral» puede referirse a:
 José Corral (18??-1919), militar mexicano.
 José Corral y Larre (1866-1938), ministro español.
 José Luis Corral Lafuente (1957-), escritor e historiador español.
 José Manuel Corral (1968-), abogado y político argentino.
 José García Corral (1944-), conocido como Chufi, futbolista español.
 José Manuel Corral García (1952-), futbolista español.
 José Miguel Corral (1968-), pintor español.

«José del Corral»
 José del Corral y Herrero (1890-1970), matemático, profesor y político español.
 José del Corral Raya (1916-2011), escritor e historiador español.